Хост может означать:
 Хост — любое устройство, предоставляющее сервисы формата «клиент-сервер» в режиме сервера по каким-либо интерфейсам и уникально определённое на этих интерфейсах.
 Хост — город в Афганистане.
 Хост — провинция в Афганистане (с центром в одноимённом городе).
 «Хост» () — британский эсминец, который 21 декабря 1916 года столкнулся во время шторма в Северном море с другим эсминцем «Негро» () под флагом Великобритании; оба корабля затонули; погибло  Соединённого Королевства.
 Хост — профессия, мужчины предоставляющие услуги общения девушкам, в Хост клубах.

Персоналии 
 Хост, Николаус Томас (1761—1834) — австрийский ботаник и врач.
 Хост, Эдди (1934—1982) — суринамский адвокат и политический деятель.
 Хост, Эрнесто (род. 1965) — профессиональный нидерландский кикбоксер.

См. также 
 Host
 Хуст
 Хоста

Примечания